Alexandre de Macédoine est le nom de plusieurs souverains de Macédoine :
 Alexandre , roi de Macédoine de 500 ou 498 à 450 ;
 Alexandre II, roi de Macédoine de 370 à 368 ;
 Alexandre III (plus connu sous le nom d’Alexandre le Grand), roi de Macédoine de 336 à 323. Il s'empare de l'empire perse achéménide ;
 Alexandre IV, le fils d'Alexandre le Grand et roi de Macédoine de sa naissance en 323 à sa mort en 310 ;
 Alexandre V, roi de Macédoine de 297 ou 296 à 294 ;
 Alexandre, prétendant au trône de 279 à 277.